Turon (Verenigde Staten), plaats
Turón, gemeente in Spanje